Název Přepychy má více sídel:

 Přepychy (okres Pardubice), asi 8 km severně od Přelouče v okrese Pardubice
 Přepychy (okres Rychnov nad Kněžnou), asi 4 km jižně od Opočna v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy